Фиркирхен (Верхняя Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Фиркирхен (Верхняя Лужица) — коммуна в Германии, в земле Саксония.